<noinclude>

Бой в Карланюрте — вооружённое столкновение сотрудников правоохранительных органов Республики Дагестан с боевиками Хасавюртовской преступной группировки, лояльной «Джамаат Шариат». В результате столкновения были убиты 4 боевика, в том числе их лидер, глава Хасавюртовской преступной группировки Марат Идрисов. Силовики потеряли троих человек убитыми и четырёх ранеными.

Предыстория 
После двух декабрьских терактов в Волгограде риск террористической угрозы на юге России существенно вырос, вследствие чего стали чаще проводиться оперативно-розыскные мероприятия на всём Северном Кавказе. Важность этих мероприятий была особенно высока в связи с тем, что в феврале 2014 года должны были стартовать Зимние Олимпийские игры в Сочи.

Ход событий 
12 января 2014 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Хасавюртовском районе в 7:05 произошло столкновение между бойцами Дагестанского СОБРа и боевиками (4 человека). Боевики, пользуясь тёмным временем суток, открыли шквальный огонь из засады по силовикам, в результате чего на месте были убиты двое бойцов СОБРа и ранены трое. Силовики открыли ответный огонь и уничтожили на месте двоих боевиков. Оставшиеся в живых бандиты укрылись в частном доме, отбиваясь от нападений при помощи стрелкового оружия и гранат. Сотрудники правоохранительных органов заблокировали дом, но бандиты отказались от переговоров и продолжили прорыв оцепления. В ходе дальнейшей перестрелки были ранены ещё двое сотрудников ФСБ Российской Федерации. К 11:00 активная фаза операции была завершена: всего было уничтожено четыре бандита, а сапёры приступили к обыску взрывных устройств в доме.

Итоги

Потери 
По данным Национального антитеррористического комитета, в результате боя погибли три оперативника и пятеро были ранены (из них три бойца СОБРа и двое сотрудников ФСБ). Четверо боевиков были уничтожены. Потерь среди гражданского населения не было.

Уголовное дело 
Следователями были конфискованы три автомата Калашникова, два пистолета, четыре штатные ручные гранаты и две самодельные. МВД Республики Дагестан возбудило уголовное дело по нескольким статьям УК РФ: 208-й «Участие в незаконных вооружённых формированиях», 222-й «Незаконный оборот оружия», 223-й «Незаконное изготовление оружия, боеприпасов и взрывных устройств» и 317-й «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Личности боевиков 
Личности двоих боевиков были установлены сразу же: ими оказались Рустам Дагиров (1986 г.р.), уроженец Карланюрта, и Марат Идрисов (1982 г.р.), житель села Эндирей и глава Хасавюртовской преступной группировки по кличке «Асадулла». Оставшихся двоих опознали как Сираждина Черкесова (1985 г.р.), жителя Хасавюрта и члена той же бандитской группировки по кличке «Аташка», и Арсена Хангереева (1986 г.р.), также жителя Хасавюрта. Следствием было установлено, что убитые Дагиров и Идрисов были причастны к преступной деятельности на Северном Кавказе и даже сотрудничали с террористами. В частности, Идрисов обвинялся в ряде покушений на религиозных и общественных деятелей Хасавюртовского района, а также сотрудников правоохранительных органов, за что в ноябре 2013 года был объявлен в федеральный розыск. В декабре 2012 года в селе Эндирей им был расстрелян имам мечети, в ноябре 2013 года обстреляна машина преподавателя медресе, а в декабре 2013 года — автомашина с участковым и следователем полиции при исполнении. Крупнейшим преступлением, к которому был причастен Идрисов, стал взрыв 27 декабря 2013 заминированного автомобиля возле здания ГИБДД в Пятигорске, когда погибли три человека. Дагиров же снабжал бандитов продуктами и медикаментами, предоставлял им свой дом для отдыха и лечения, а также изготавливал дома самодельные взрывные устройства для совершения терактов в Хасавюртовском районе.

Примечания 

События 15 января
Январь 2014 года
2014 год в Дагестане
Террористические акты в Дагестане
Борьба с терроризмом на Северном Кавказе (2009—2017)